

Книги 
 «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» — пьеса Михаила Загоскина.
 «Гавриилиада» — поэма Александра Пушкина.
 «Житейские воззрения кота Мурра» (Lebensansichten des Katers Murr) — сатирический роман немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана.
 «Кавказский пленник» — поэма Александра Пушкина.
 «Поездка в Ревель» — произведение Александра Бестужева (Марлинского).
 Собрание стихотворений русской поэтессы Анны Буниной в 3 томах, изданное Академией наук.

Родились 
 6 января — Степан Семёнович Дудышкин, русский журналист и литературный критик (умер в 1866).
 23 января — Степан Тимофеевич Славутинский, русский писатель (умер в 1884).
 22 февраля — Алексей Михайлович Жемчужников, русский поэт, сатирик и юморист (умер в 1908).
 17 марта — Гюстав Шадейль, французский писатель (умер в 1893).
 23 марта — Алексей Феофилактович Писемский, русский писатель (умер в 1881).
 9 апреля — Шарль Бодлер (), французский поэт (умер в 1867).
 4 июня — Аполлон Николаевич Майков, русский поэт (умер в 1897).
 9 августа — Генрих Ландесман, австрийский писатель, философ и поэт известный под псевдонимом Иероним Лорм (ум. 1902). 
 24 сентября — Циприан Камиль Норвид (), польский поэт, драматург, прозаик, художник (умер в 1883).
 25 сентября —  Этьен Трефеу, французский драматург, либреттист, автор песен (умер в 1903).
 10 октября — Михаил Васильевич Авдеев, русский беллетрист и критик (умер в 1896).
 31 октября — Карел Гавличек-Боровский (), чешский политический деятель, поэт и публицист, один из основоположников чешской журналистики, сатиры и литературной критики (умер в 1856).
 11 ноября — Фёдор Михайлович Достоевский, русский писатель (умер в 1881).
 7 декабря — Фридрих Шлегль, австрийский писатель, журналист, фельетонист  (умер в 1892).  
 10 декабря — Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт (умер в 1877).
 12 декабря — Гюстав Флобер (, французский писатель (умер в 1880).
 14 декабря — Николай Фёдорович Щербина, русский поэт (умер в 1869).

Умерли 
 23 февраля — Джон Китс, английский поэт (родился в 1795).
 24 июля — Иоганн Тимофей Гермес, немецкий писатель и поэт (родился в 1738).
 29 октября — Михаил Васильевич Милонов, русский поэт (родился в 1792).